The Plan That Failed – film del 1911 prodotto dalla Nestor Film Company
 The Plan That Failed – film del 1912 diretto da Harry C. Mathews